Гольцово: — назва декількох населених пунктів та інших географічних об'єктів в Росії.

Гольцово — озеро на Північному острові архіпелагу Нова Земля
 Гольцово — присілок, Александровський район, Владимирська область
 Гольцово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Гольцово — присілок, Виноградовський район, Архангельська область
 Гольцово — присілок, Луховицький міський округ, Московська область
 Гольцово — присілок, Сусанінський район, Костромська область
 Гольцово — присілок, Сандовський район, Тверська область
 Гольцово — присілок, Холмогорський район, Архангельська область
 Гольцово — присілок, Чухломський район, Костромська область
 Гольцово — присілок, Шаховський міський округ, Московська область

Див. також 
 Гольцове